Niepel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Niepel (1923–2020), deutscher Richter
 Hans-Jürgen Niepel (1928–2007), deutscher Galerist und Buchhändler
 Irene Niepel (* 1955), deutsche Malerin